Roubert est un patronyme porté notamment par :

 Alex Roubert (1901-1980), avocat et homme politique français ;
 Christophe Roubert (1962-), acteur français ;
 Jean-Loup Roubert (1932-2022), architecte français ;
 Louis Roubert (1886-), architecte français ;
  (1907-1973), acteur américain ;
 Paul-Louis Roubert (1967-), historien de la photographie français ;
 Yann Roubert (1977-), cadre d'entreprise et dirigeant français de rugby à XV.